

Pharao 

„Pharao“ е дебютният албум на едноименната немска евроденс група Pharao. Издаден е на 22 ноември 1977 г. на аудиокасета и компактдиск.

Списък на песните

The Return 

„The Return“ е вторият албум на немскатa евроденс група Pharao. Издаден е през 1997 г. Продължителността му е 64 минути и 44 секунди.

Списък на песните 

Музикални албуми от 1994 година
Музикални албуми от 1997 година
Pharao
Евроденс